

Geografia

Austria 
 St. Pankraz – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems

Włochy 
 St. Pankraz – gmina

Zobacz też 
 Sankt Pankraz
 św. Pankracy